Иван Пустошкин:
 Пустошкин, Иван Николаевич (1875 — ?) — русский земский деятель, депутат Государственной думы I созыва от Симбирской губернии.
 Пустошкин, Иван Петрович (1795—1842) — актёр Императорской драматической труппы.